

Patronyme 

 Hector Landouzy (1812-1864), médecin français ;
 Louis Landouzy (1845-1917), médecin et neurologue français, fils du précédent.
 Jean Landouzy  (1899-1991), général français.

Toponyme 

 Landouzy-la-Cour, une commune française du département de l'Aisne ;
 Landouzy-la-Ville, une commune française du département de l'Aisne ;
 rue Landouzy, voie de la ville de Reims ;
 Rue du Docteur-Landouzy voie de la ville de Paris (13).

Hydronyme 
 Le Landouzy est une rivière de l'Aisne qui se jette dans le Vilpion.